Die Kirchensteuer ist eine Steuer, die Religionsgemeinschaften von ihren Mitgliedern zur Finanzierung ihrer Aufgaben erheben.

 Kirchensteuer - allgemein
 Kirchensteuer (Deutschland)
 Kirchensteuer (Schweiz)
 Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe (Deutschland)

Keine Steuer im steuerrechtlichen Sinn ist:

 Kirchenbeitrag (Österreich)